Норвегія на зимових Олімпійських іграх 2006 року, які проходили в італійському місті Турин, була представлена 69 спортсменами (47 чоловіками та 22 жінками) у 10 видах спорту. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпійських ігор став керлінгіст Пол Трульсен, а на церемонії закриття — лижник Фруде Естіл.

Норвезькі спортсмени вибороли 19 медалей, з них 2 золоті, 8 срібних та 9 бронзових. Олімпійська збірна Норвегії зайняла 13 загальнокомандне місце.

Медалісти

Усі результати

Біатлон 

Чоловіки

Жінки

Гірськолижний спорт

Керлінг

Чоловіки 

Команда: Пол Трульсен (капітан), Ларс Вогберг, Флеммінг Давангер, Бент Онунд Рамф'єль, Торгер Нергорд (запасний)

Змагання 1
;Змагання 3
;Змагання 4
;Змагання 5
;Змагання 6
;Змагання 7
;Змагання 9
;Змагання 10
;Змагання 11

Турнірна таблиця

Жінки 

Команда: Дорді Нордбі (капітан), Маріанне Гаслум, Маріанне Рервік, Камілла Гольт, Шарлотта Говрінг (запасна)

Поєдинок 1
;Поєдинок 2
;Поєдинок 3
;Поєдинок 4
;Поєдинок 6
;Поєдинок 7
;Поєдинок 9
;Поєдинок 11
;Поєдинок 12

Турнірна таблиця

Плейофф
Півфінал
;Поєдинок за третє місце

Ковзанярський спорт 

Чоловіки

Жінки

Естафета

Лижне двоборство

Лижні перегони 

Чоловіки

Жінки

спринт

Скелетон

Сноубординг 

Хаф-пайп

Стрибки з трапліна

Фристайл

Посилання 
 
 Результати Норвегії на sports-reference.com 

2006